Im Holz ist der Name folgender Orte:

 Im Holz (Gemeinde Vorchdorf), Ortsteil von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Im Holz (Gemeinde Miesenbach), Ortsteil von Miesenbach bei Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Im Holz (Lommiswil), Ortsteil von Lommiswil, Bezirk Lebern, Kanton Solothurn